"Pintada" pode ser:
 Pintada, nome de um grupo de aves também conhecidas como "Galinha-d'angola"
 Onça-pintada
 Pedra Pintada
 Raia-pintada
 Pintadas, município na Bahia
 Ilha da Pintada, ilha em Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
 La Pintada, município colombiano de Antioquía

Ver também
 Pintado (desambiguação)

Desambiguações de topônimos